{{Taxobox début | animal | Eremotherium | WLA hmns Giant ground sloth 2.jpg | Squelette dEremotherium laurillardi   au Houston Museum of Natural Science, Texas. }}Eremotherium''' est un genre éteint de paresseux terrestres de la famille des Megatheriidae. Ces espèces ont vécu en Amérique du Nord et du Sud à l'époque du Pléistocène.

 Systématique 
Le genre Eremotherium a été créé en 1948 par le paléontologue autrichien  (1901-1988).

 Liste d'espèces 
 Eremotherium laurillardi (Lund, 1842)
 Eremotherium eomigrans'' (De Iullis & Cartelle, 1999)

Liens externes 

  Eremotherium sur Paleobiology Database

Genre de mammifères placentaires préhistoriques (nom scientifique)
Megatheriidae
Animal du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1948